Чемпионат мира по фигурному катанию 1936 года был проведён Международным союзом конькобежцев 21—28 февраля в Париже (Франция). 21—22 февраля прошли соревнования среди женщин, 28 февраля среди мужчин и в парном катании. Выступало рекордное число спортсменов — 46, которые представляли 12 стран.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Международные спортивные соревнования в Париже